

Cucina 
 Porri – plurale di porro, verdura

Geografia 
Francia
 Porri – comune dell'Alta Corsica

Italia
 Monte dei Porri – monte dell'isola di Salina
 Isola dei Porri (Sicilia) – isola nel Canale di Malta
 Isola dei Porri (Stintino) – isola nel Mar di Sardegna
 Isola dei Porri (Olbia) – isola nel Mar Tirreno

Pagine correlate 
 Pori
 Porro (disambigua)

Altri progetti